Issport är sport som utövas på is, oftast med skridskor.

Sporter